Skrabbgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skrabbgöl, sjö i Mönsterås kommun,  (1,3 ha)
Skrabbgölen (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun, 
Skrabbgölen (Tuna socken, Småland) eller Ödhultegölen, sjö i Vimmerby kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn